Nonnenbach steht für folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Nonnenbach (Blankenheim), Ortsteil der Gemeinde Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Nonnenbach (Simonswald), Zinken im Ortsteil Obersimonswald der Gemeinde Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Nonnenbach, frühere Gemeinde, aufgegangen in Kressbronn am Bodensee, Gemeinde im Bodenseekreis, Baden-WürttembergBodenseekreis

Fließgewässer:
 Nonnenbach (Ahr), rechter Zufluss der Ahr nach Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Nonnenbach (Aschaff), linker Zufluss der Aschaff bei Hösbach-Bahnhof (Hösbach), Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Nonnenbach (Beilbach), rechter Zufluss zum Beilbach gegenüber Kampherm, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Nonnenbach (Bodensee), Zufluss des Bodensees bei Kressbronn, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Nonnenbach (Hase), rechter Zufluss des auch Tiefe Hase genannten rechten Zweigs der Hase nahe/gegenüber Heeke, Gemeinde Alfhausen, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Nonnenbach (Humsterbach), rechter Zufluss und Haupt-Oberlauf des Humsterbachs (zum Kohlbach, zum Kraichbach) vor Kürnbach, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Nonnenbach (Ilse), linker Zufluss der Ilse (zur Oker) nach Stötterlingen, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Nonnenbach (Mandelbach), rechter Zufluss des Mandelbachs zur Dietzhölze nach Mandeln, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Nonnenbach (Rammelsbach), linker Zufluss des Rammelsbachs (zur Ilse) vor Veckenstedt, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Nonnenbach (Riedgraben), linker Zufluss des Riedgrabens (zur dort Seefelder Aach genannten Linzer Aach) nach Ittendorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Nonnenbach (Saale), rechter Zufluss der Saale bei Döhlau, Landkreis Hof, Bayern
 Nonnenbach (Schlierbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Schlierbachs (zur Sulm) bis in Weiler, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Nonnenbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (zur Donau bei Riedlingen) vor der Lindenmühle, Bad Saulgau, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Nonnenbach (Swist), rechter Zufluss der Swist in Esch, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Nonnenbach, Unterlaufname für den Woogbach (Speyerbach), linker Nebenarm des Speyerbachs in Speyer, Rheinland-Pfalz
 Nonnenbach (Stever), rechter Zufluss der Stever nach Senden, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Nonnenbach (Tollense) oder Nonne, Zufluss des Tollensesees an der Tollense bei Usadel, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Nonnenbach (Wied), rechter Zufluss zur Wied vor Datzeroth, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Nonnenbach (Wilde Gutach), rechter Zufluss der Wilden Gutach in Obersimonswald, Gemeinde Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Nonnengraben
 Nonnenklinge